Médaille commémorative de la campagne d'Italie (1859) – onorificenza francese 
Médaille commémorative de la campagne d'Italie 1943-1944 – onorificenza francese